Lokos - um povo africano
 Loco (vodum)
 Port Loko - uma cidade de Serra Leoa
 Port Loko (distrito), em Serra Leoa

Desambiguação